Hipp steht für:
 Hipp Holding, Schweizer Hersteller von Babynahrung

Hipp ist der Familienname folgender Personen:
 Benedikt Hipp (* 1977), deutscher Künstler
 Claus Hipp (* 1938 als Nikolaus Hipp), deutscher Unternehmer
 Emil Hipp (1893–1965), deutscher Bildhauer
 Erwin Hipp (1928–2012), deutscher Orthopäde
 Georg Hipp (1905–1967), deutscher Unternehmer
 Hans Hipp (1912–2001), deutscher Fußballtrainer
 Hermann Hipp (* 1944), deutscher Kunsthistoriker
 Jaime Hipp (* 1981), US-amerikanische Wasserballspielerin
 Johanna Hipp (1873–1953), deutsche Malerin und Grafikerin
 Josef Hipp (1927–1959), deutscher Leichtathlet
 Jürgen Hipp (* 1951), deutscher Autor
 Jutta Hipp (1925–2003), deutsche Jazzpianistin, Malerin und Designerin
 Karl Friedrich Hipp (1763–1838), deutscher Mathematiker und Pädagoge 
 Lena Hipp (* 1977), deutsche Sozialwissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Maria Hipp (1919–2015), deutsche Hebamme
 Matthäus Hipp (1813–1893, auch: Matthias oder Mathias), deutscher, in der Schweiz sesshafter Uhrmacher und Erfinder
 Otto Hipp (1885–1952), Oberbürgermeister von Regensburg und bayerischer Kultusminister

 Wolfgang Hipp (* 1952), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Hipp Hipp Hurra
 Hip